Боймия () — историко-географическая область в южной части Северной и северной части Македонии в Греции.

Боймия охватывает долину реки Вардар (Аксьос) около городов Валандово и Гевгелия в Северной  Македонии и городов Аксьюполис и Гумениса в Греции.

Литература 
 
 

География Северной Македонии